Иван Волынский:
 Волынский, Иван Григорьевич Меньшой — воевода в царствование Ивана Грозного.
 Волынский, Иван Иванович (ум. после 1611) — русский воевода, участник Первого ополчения против польско-литовских интервентов.